Superlano puede referirse a:

Freddy Superlano, político venezolano
Adolfo Superlano, político venezolano

Apellidos